Ви́ктор Васи́льевич Зя́блицкий (21 октября (3 ноября) 1898, село Кожино Гороховецкого района Ивановской области — 12 ноября 1974, Архангельск) — методист-математик, автор работ по методике преподавания и истории математики (в частности, о жизни и деятельности  Магницкого Леонтия Филипповича), а также нескольких задачников по арифметике.

Биография 
Родился в семье телеграфиста железнодорожной станции Владимир. Мать была домохозяйкой. Детство, отрочество и юность провёл во Владимире. Уже в молодости проявилась страсть В. В. Зяблицкого к наукам и искусствам (в совершенстве играл на многих музыкальных инструментах, выступал как певец-тенор в сопровождении симфонического оркестра, отлично рисовал, пробовал свои силы в литературе). Женился на племяннице известного писателя-народника Златовратского Николая Николаевича — Ольге Ивановне Златовратской. Дети: Маргарита Викторовна (в замужестве — Сыромля, 1924) и Лев Викторович (1926).

Учеба в реальном училище (окончил в 1918) во многом предопределила последующий интерес В. В. Зяблицкого к точным наукам, к математике. После окончания в 1923 году математического отделения Владимирского Практического Института Народного Образования (ныне — Владимирский государственный гуманитарный университет) работал преподавателем математики и методики математики в различных учебных заведениях Владимира и Коврова, Ивановской области. Переломная революционная эпоха позволила в динамике проследить развитие системы математического образования в России. В. В. Зяблицкий в полной мере воспринял высокие образовательные стандарты дореволюционной школы, сумел не просто сохранить и воспроизвести их, но и творчески развить в постреволюционную эпоху. Именно тогда проявились незаурядные организаторские способности В. В. Зяблицкого, активно занимавшегося просветительской и организационно-методической работой. Делом его жизни стала методика преподавания математики, основывающаяся, в том числе, и на собственном богатом педагогическом опыте. В. В. Зяблицкий никогда не увлекался разного рода сокращениями и упрощениями курсов точных наук, но напротив, неизменно пытался показать всю сложность, внутреннюю неисчерпаемость и красоту математики, преподнесённой учащимся в увлекательной форме. Математика в трактовке В. В. Зяблицкого, оставаясь «царицей наук», становилась и занимательной, и практически полезной, и незаменимой в деле самоусовершенствования человека.

В 1933 году В. В. Зяблицкий окончил аспирантуру по кафедре методики математики Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена). Готовил диссертацию «Иррациональные числа в средней школе», но защитить не успел: в начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт из Калининского государственного педагогического института (ныне — Тверской государственный университет), где в то время работал старшим преподавателем кафедры математики. Участвовал в боевых действиях на передовой. Награждён двумя орденами Красной Звезды и многочисленными медалями. После второго тяжёлого ранения был уволен в запас (1943). 

Поступил на работу старшим преподавателем математики Калининского суворовского военного училища (ныне — Тверское суворовское военное училище). В период становления училища (учреждено в 1943 году) руководил в нём постановкой преподавания математики.

В. В. Зяблицкий на протяжении всей своей научно-педагогической деятельности активно внедрял новые формы и методы преподавания математики, выступал как популяризатор науки (кибернетики и вычислительной техники), чему способствовало личное знакомство с лауреатом Нобелевской премии по физике Черенковым Павлом Алексеевичем, академиком  Маркушевичем Алексеем Ивановичем. Поддерживал постоянную связь и с родной ему кафедрой математики Калининского пединститута (заведующий — профессор Брадис Владимир Модестович). За свою жизнь воспитал несколько поколений учеников: школьных учителей и вузовских преподавателей, военачальников и офицеров советской армии, дипломатов и государственных деятелей.

В последние годы жизни выступал с многочисленными, в том числе краеведческими, статьями в «Калининской правде», ряде центральных газет и журналов. Систематизировал личный архив и внушительную домашнюю библиотеку — несколько десятков тысяч книг по различным отраслям знания (в первую очередь, по математике), издававшихся в России, Англии, Франции и Германии на протяжении нескольких веков.

Награды

Ордена 
 Орден Красной Звезды № 2822450
 Орден Красной Звезды № 3131573

Медали 
 За боевые заслуги
 За оборону Москвы (1944)
 За оборону Ленинграда (№ АБ 81566, 1945)
 За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1945)
 За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1946)
 30 лет Советской Армии и Флота (1948)
 В память 250-летия Ленинграда (1958)
 За безупречную службу (1959)
 40 лет Вооружённых Сил СССР (1959)
 Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1966)
 Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР (1968)

Сочинения 
 Зяблицкий В. В. — Учись считать и измерять (рабочая книга по математике для второго года обучения в сельских школах Ивановской промышленной области): Москва—Иваново-Вознесенск: ОГИЗ, 1931. — 153 с.
 Зяблицкий В. В. — Учебная книга по математике (для 2-го года обучения сельской школы ИПО): Москва—Иваново: ОГИЗ, 1932. — 96 с.
 Зяблицкий В. В. — Школа юных математиков в городе Калинине в кн.: Ученые записки Калининского государственного педагогического института имени М. И. Калинина, кафедра математики, том 37 (В помощь учителю математики): Калинин, 1963.
 Зяблицкий В. В., Балашова К. А. — Леонтий Филиппович Магницкий (300 лет). Калинин: Калининское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Калининская областная Библиотека имени А. М. Горького, 1969. — 11 с.
 Зяблицкий В. В. — Математическая олимпиада в гор. Калинине. — Успехи математических наук, 1952, № 1.
 Зяблицкий В. В. — «Арифметика» Магницкого. — Калининская правда, 1953, 13 января.
 Зяблицкий В. В. — Светоч математики. — Калининская правда, 1968, 18 сентября.

Примечания 

История математики
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Награждённые медалью «За оборону Москвы»
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «За безупречную службу»
Политработники Великой Отечественной войны